Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. За следващия сезон съставът на групата се увеличава.

История 
Най-характерното за шампионата през 1952 г. е ужасният календар. Ако изобщо може да се говори за такъв. Така например ако софийски отбор отиде до Варна (тогавашен Сталин), за да играе с „ВМС“, задължително остава още три дни там, за да играе и двубоя със „Спартак“. В един момент някои от отборите в класирането имат 6 мача по-малко от други. В други – някои играят по четири поредни мача като гост. Така в нито един момент не може да се придобие реална представа за класирането.

Класиране 

 1. След началото на сезона ЦДНВ и ДНВ са преименувани съответно на ЦДНА и ДНА;
 2. ВМС – пълно име – Военно-морски сили;
 3. Сталин – дн. град Варна;
 4. Димитрово – дн. град Перник.

 От „А“ РФГ изпадат Спартак (Сталин) и Академик (София) – като последни отбори.
 Влизат: ВВС (София), Строител (София) и трите най-добре класирани извънстолични отбора: Марек (Ст. Димитров), Академик (Сталин) и Спартак (Пловдив)

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстори

Любопитни факти 
 Дебют в елита с екипа на „Спартак“ (София) прави бъдещата звезда на „Спартак“ (Пловдив) – Тодор Диев.
 През май е организиран турнир между софийските отбори, за да могат националите в тях да се подготвят за мачовете от Олимпийския турнир в Хелзинки. През това време в първенството играят само провинциалните отбори.
 През тази година „ЦДНА“ използва в някои мачове зелен екип.
 Треньорът на „Локомотив“ (София) Александър Попов пръв решава да наруши тактическата схема 4-4-2.
 „Спартак“ (Плевен) дебютира в елита. Този отбор става нарицателен през 1950-те с използването на така наречения бетон в защита.

Класиране „Б“ РФГ 

 1. Сталин – дн. град Варна;
 От групата са извадени Локомотив (Стара Загора) и Торпедо (Русе). Резултатите им са анулирани.
 Отборът на Димитровград напуска групата след 12-ия кръг без спечелена точка и без отбелязан гол в 11 от 12-те си мача. Присъдени са служебни резултати с 3:0.
 Отпада отборът на Ботев (Благоевград).
 През следващия сезон са създадени пет „Б“ групи, които се попълват на териториален принцип от съответните зони.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Bulgarian-Football.com

5